Све́рак ( — тиски) — чешская фамилия. Известные носители:
 Сверак, Зденек (род. 1936) — чешский актёр, юморист и сценарист.
 Сверак, Ян (род. 1965) — чешский кинорежиссёр, актёр, продюсер и сценарист.